Šestić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragi Šestić (* 1966), bosnischer Musikproduzent, Toningenieur und Regisseur von Musikvideoclips
 Dušan Šestić, Komponist der bosnischen Nationalhymne Intermeco
 Marija Šestić (* 1987), bosnische Sängerin
 Miloš Šestić (* 1956), jugoslawischer Fußballspieler